Grube Hermann steht für:
Grube Hermann, stillgelegtes Eisenbergwerk in Harlingerode, später in Grube Hansa (Bad Harzburg) aufgegangen
Grube Hermann (Overath), stillgelegte Buntmetallerzgrube in Overath